Nourney ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Nourney (1892–1972), deutsch-niederländischer Passagier der Titanic
 Gerhard Nourney (* 1943), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Nurney